Il doppio del Rakuten Japan Open Tennis Championships 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Eric Butorac e Jean-Julien Rojer erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitti da Robin Haase e Viktor Troicki nel secondo turno.

Andy e Jamie Murray hanno sconfitto in finale František Čermák e Filip Polášek per 6-1, 6-4.

Teste di serie

 Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (primo turno)
 Eric Butorac/  Jean-Julien Rojer (secondo turno)

 Christopher Kas /  Alexander Peya (primo turno)
 František Čermák /  Filip Polášek (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Japan Open Tennis Championships 2011
ATP World Tour 2011